Allen Iverson, cestista statunitense
 Barry Iverson, fotografo statunitense
 Ethan Iverson, pianista jazz statunitense
 Kenneth Iverson, informatico canadese
 Willie Iverson, cestista statunitense
 Iverson Ranch o Iverson Movie Ranch, ranch cinematografico a Chatsworth (Los Angeles),  California